Scià Isma'il I (1487-1524) – scià di Persia, capostipite della dinastia safavide
 Isma'il I (849-907) – emiro persiano della dinastia samanide
 Isma'il Pascià – (1830-1895) – viceré e poi chedivè d'Egitto tra il 1863 e il 1879